Marek Čech ist der Name folgender Personen:

* Marek Čech (Fußballspieler, 1976) (* 1976), tschechischer Fußballspieler
 Marek Čech (Fußballspieler, 1983) (* 1983), slowakischer Fußballspieler